Николай Николаевич Амелько (, Петроград — , Москва) — советский военачальник, адмирал, кандидат военно-морских наук (1965), кандидат в члены ЦК КПСС в 1966—1971 годах, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов, лауреат Ленинской премии в области науки (17 апреля 1980) за создание специальной информационной космической системы.

Начало военной службы 

По данным личного дела — русский, по другим данным — белорус, сам Н. Н. Амелько в своих мемуарах указывает, что его родители были белорусы. Отец и мать были рабочими больницы Святой Марии Магдалины на Васильевском острове Петербурга. После ранней смерти матери из-за бедности отца, который не мог содержать один всех детей, с 1916 года жил у родственников в белорусских деревнях, в 1924 году вернулся в Ленинград. Окончил 6 классов школы, работал на писчебумажной фабрике имени Володарского и учился в школе ФЗО при этой фабрике.

В Военно-морском флоте с июня 1931 года. В 1936 году окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. По окончании училища в июне 1936 года был назначен помощником начальника морского отделения разведывательного управления (IV управление) РККА в Москве. В январе 1938 года вместе с одним сотрудником отдела был снят с должности по обвинению в пропаже двух секретных документов, осенью осуждён военным трибуналом Московского военного округа к 3 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 193-а Уголовного кодекса РСФСР (халатное отношение к военной службе). После отклонения апелляции был арестован, направлен для отбывания наказания в лагерь в Вологодской области. В феврале 1939 года был освобождён по амнистии со снятием судимости, вернулся в Ленинград, устроился в артель кожгалантереи и обратился к наркому ВМФ с рапортом о восстановлении на флоте. 

В марте 1939 года восстановлен в кадрах РККФ. С марта 1939 года проходил службу на учебном судне «Ленинградсовет» Балтийского флота, был командиром электронавигационной группы, а с апреля 1940 года — помощником командира судна. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов, будучи назначен во время высадки десанта на остров Сескар 30 ноября 1939 года командиром отряда высадочных плавсредств. В феврале 1941 года назначен командиром учебного судна «Ленинградсовет» (старый корабль 1896 года постройки).

Великая Отечественная война 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В первые месяцы войны корабль находился в главной базе флота — Таллине, где он был переоборудован в плавбазу дивизиона катерных тральщиков. Впервые старший лейтенант Н. Н. Амелько отличился в трагическом Таллинском переходе 28—30 августа 1941 года. На борту корабля находилось несколько сотен бойцов и эвакуируемых жителей Таллина. Грамотно и умело управлял кораблём, который имел очень слабое вооружение (2 орудия калибра 76 мм и 4 зенитных пулемёта), поэтому главным стало непрерывное маневрирование в узком протраленном проходе, уклоняясь от атак немецких бомбардировщиков и не допуская попадания авиабомб в корабль. На свой риск провёл корабль через зону минных заграждений южным фарватером у эстонского берега под обстрелом немецкой артиллерии, но зато значительно менее насыщенного морскими минами противника. Более того, во время перехода экипажем «Ленинградсовета» было спасено около 300 человек с погибших кораблей, всех благополучно доставили в Кронштадт. Корабль отделался осколочными повреждениями от разрывов авиабомб. За этот прорыв Амелько был награждён своим первым орденом. 

В дальнейшем участвовал в обороне Ленинграда. С января 1942 года — командир дивизиона сетевых заградителей Охраны водного района Главной базы флота, с сентября 1942 — командир дивизиона катерных тральщиков, с апреля 1943 — командир дивизиона сторожевых кораблей — дымзавесчиков Кронштадтского морского оборонительного района. Находился всю блокаду в Кронштадте, отвечал за проводку конвоев в Финском заливе между Кронштадтом, Ленинградом, островом Лавенсари, Ораниенбаумским плацдармом и другими пунктами под постоянным обстрелом немецких и финских береговых батарей. В июне 1944 года участвовал в Бьёркской десантной операции, где дивизион под его командованием с боем высаживал батальон морской пехоты на остров Пийсари, а при отходе выдержал морской бой с отрядом немецких и финских кораблей. В 1944 году вступил в ВКП(б).

Послевоенная служба 
С апреля 1945 года — начальник штаба бригады траления Балтийского флота. По его словам, Финский залив был настолько сильно «набит» морскими минами, что в кампанию 1945 года его бригада вытраливала до 1000 мин в сутки. С апреля 1949 года — командир 98-й бригады Охраны водного района Рижской военно-морской базы, с января 1952 года — начальник штаба, а с сентября 1953 года — командир 64-й дивизии Охраны водного района 4-го ВМФ. 

В 1956 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С ноября 1956 — начальник штаба Тихоокеанского флота. В июне 1962 года был назначен командующим Тихоокеанским флотом. Под его командованием флот принял первые атомные подводные лодки и организовал их боевую службу, организовал постоянное нахождение кораблей флота в Индийском океане («Индийская эскадра»). 

С марта 1969 года — заместитель Главнокомандующего ВМФ СССР по противолодочным силам — начальник противолодочных сил ВМФ (в ВМФ СССР эта должность была введена впервые и Амелько стал первым начальником отечественной ПЛО). С марта 1978 — помощник, с февраля 1979 — заместитель начальника Генерального штаба по ВМФ. В феврале 1986—1987 годах — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

С ноября 1987 года — в отставке.

Жил в Москве. С 1988 года работал научным консультантом в научно-координационном центре при Министерстве иностранных дел СССР и консультантом в Центре оперативно-стратегических исследований Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Участвовал в многочисленных международных переговорах в Швеции, Великобритании, Франции, Японии и других странах. С 1992 года на пенсии. Активно занимался общественной работой, был заместителем председателя Международного комитета «Мир океанам», членом Международного общественного благотворительного фонда «Победа — 1945 год». Участвовал во многих конференциях, симпозиумах, круглых столах. Писал мемуары.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Высшие воинские звания 
 Контр-адмирал (31 мая 1954)
 Вице-адмирал (9 мая 1961)
 Адмирал (13 апреля 1964)

Награды 
 Орден Почёта (6.06.2005),
 3 ордена Ленина (1956, 1964, 1967),
 3 ордена Красного Знамени (1942, 1954, 1972),
 Орден Нахимова I степени (1981),
 Орден Нахимова II степени (8.07.1944),
 2 ордена Отечественной войны I степени (22.02.1945, 11.03.1985),
 Орден Трудового Красного Знамени (1979),
 3 ордена Красной Звезды (30.08.1943, 1946, 1963),
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975),
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944),
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943),
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1984),
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (1981),
 другие медали СССР,
 Ленинская премия в области науки (1980),
иностранные ордена и медали 
 Орден Народной Республики Болгария II степени (НРБ, 22.01.1985)
 Медаль «Братство по оружию» в золоте (ГДР, 1.03.1983)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» в серебре (ЧССР)
 Медаль «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства» (НРБ)
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (НРБ)
 Медаль «40 лет Победы над гитлеровским фашизмом» (НРБ, 16.05.1985)
 Медаль «Военная доблесть» (Румыния, 31.05.1985)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 15.03.1971)
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 26.11.1979)
 Медаль «60 лет Вооружённым силам МНР» (Монголия, 29.12.1981)
 Медаль «20-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба, 1976)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба, 1986)

Примечания

Мемуары 
 Амелько Н. Н. По зову моря // Военно-исторический архив. — 2001. — № 4-6.
Амелько Н. Н. В интересах флота и государства: Воспоминания адмирала / Н. Н. Амелько. — М.: Наука, 2003. — 181 с. isbn 5–02–006291-x. Тираж 580 экз.
 Амелько Н. Н. Организация борьбы с минной опасностью в первые послевоенные годы (1946—1949 гг.) // Военно-исторический журнал. — 1978. — № 7. — С.31-36.

Литература 
 
 Флотоводцы, адмиралы и генералы советского и российского флота [сост.: Н. С. Дуров и др.] — Москва: Армпресс, 2006. — С.74-76.
 Адмиралы и генералы советского и российского военно-морских флотов [общ. ред. Ю. П. Квятковского]. — Москва: Российский гос. военный ист.-культурный центр при Правительстве Российской Федерации, 2008. — С.63-65.
 Турунов С. С. Все, что было не со мной, помню… (по поводу воспоминаний адмирала Н. Н. Амелько «По зову моря») // Военно-исторический архив. — 2001. — № 9 (24).

Ссылки 
 Памяти выдающихся адмиралов // Бюллетень «МИР ОКЕАНАМ». 2007. — №19-20.

См. также 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Сотрудники ГРУ
Репрессированные в СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Моряки Великой Отечественной войны
Кандидаты военно-морских наук
Мемуаристы России
Командующие Тихоокеанским флотом
Члены ЦК КПСС
Группа генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС